Berrettini ist der Familienname folgender Personen:

 Janeth Berrettini, venezolanische Künstlerin
 Jacopo Berrettini (* 1998), italienischer Tennisspieler
 Matteo Berrettini (* 1996), italienischer Tennisspieler
 Paolo Berrettini (* 1948), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Pietro Berrettini (1596–1669), italienischer Baumeister und Maler, siehe Pietro da Cortona